Aufkirchen ist der Ortsname von

 Aufkirchen (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Aufkirchen (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Aufkirchen (Gerolfingen), Ortsteil der Gemeinde Gerolfingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Aufkirchen (Oberding), Ortsteil der Gemeinde Oberding, Landkreis Erding, Bayern
 Aufkirchen (Toblach), Fraktion der Gemeinde Toblach, Südtirol

 Burg Aufkirchen, abgegangene Wasserburg bei Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern